apicaal (fonetiek), een term uit de fonetiek.
apicaal (biologie), een term uit de biologie.
apicaal (scheikunde)